TVP puede referirse a:

Medicina 
 Trombosis venosa profunda, Una enfermedad del sistema circulatorio.

Medios de comunicación 
 Televisión Pública, canal de televisión público operado por el Gobierno de la República Argentina con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
 Telewizja Polska, el servicio estatal de televisión de Polonia.